Пересипкін Володимир Федорович — вчений у галузі захисту рослин.
 Пересипкін Федір Іванович — Герой Радянського Союзу.

Російські прізвища